Khalifé ist der Familienname folgender Personen:

 Bachar Mar-Khalifé (* 1983), libanesisch-französischer Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist
 Ignace Abdo Khalifé (1914–1998), libanesischer Bischof in Australien
 Marcel Khalifé (* 1950), libanesischer Musiker und Komponist